Sandermann ist der Familienname von:
 Heinrich Sandermann (* 1940), deutscher Chemiker und Botaniker
 Wilhelm Sandermann (1909–1994), deutscher Chemiker und Professor für Holztechnologie

Siehe auch:
 Sindermann
 Sondermann
 Sundermann
 Sündermann